Ronroco (instrument), een van origine Boliviaans muziekinstrument.
 Ronroco (album), een studioalbum van Gustavo Santaolalla.